Бегли, Эд:
 Бегли, Эд (1901—1970) — американский актёр, лауреат премии «Оскар».
 Бегли, Эд (род. 1949) — американский актёр и защитник окружающей среды.